Касл (), що перекладається як замок, фортеця.

Георгафія
 Касл (озеро) — гірське озеро в північній Каліфорнії, США
 Касл (Оклахома) — місто в штаті Оклахома, США

Інше
 Касл (телесеріал)
 Майкл Касл